Konkurs skoków narciarskich mężczyzn na skoczni dużej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 odbył się 15 lutego. Kwalifikacje zostały rozegrane dzień wcześniej. Zawodnicy rywalizowali na skoczni Russkije Gorki w Krasnej Polanie.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

1. seria

2. seria

Wyniki końcowe

Przypisy

Uwagi 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014